Вишеградська угода (1335), або Перший з'їзд монархів у Вишеграді
 Вишеградська угода (1338), або Другий з'їзд монархів у Вишеграді